Kreibich, přechýleně Kreibichová, je příjmení, které má více osobností:

 František Jakub Jindřich Kreibich (1759–1833) – katolický kněz a vědec
 Franz Josef Kreibich (1868–1920) – obchodník se sklem z Kamenického Šenova
 Karl Kreibich (1883–1966) – československý poslanec německé národnosti
 Karl Kreibich (senátor) (1867–1949) – československý senátor německé národnosti
 Karol Kreibich (1920–?) – slovenský fotbalista
 Vilém Kreibich (1884–1955) – český malíř, autor podob československých parních lokomotiv

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení